Großsteingrab Præstegaardsjord steht für:

 Großsteingrab Præstegaardsjord 1
 Großsteingrab Præstegaardsjord 2